Milam – joga snu
Miejscowości w USA:
 Milam – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Sabine
Gminy w USA:
 Milam (ang. Milam Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Milam (ang. Milam County) – w stanie Teksas